Rue Saint-Jacques peut faire référence à :

Rue Saint-Jacques, à Angleur.
 Rue Saint-Jacques, à Dinant.
 Rue Saint-Jacques, à Namur.

() 
 Rue Saint-Jacques, à Montréal.

Rue Saint-Jacques, à Grenoble.
 Rue Saint-Jacques, à Lille.
 Rue Saint-Jacques, à Marseille.
 Rue Saint-Jacques, à Montpellier.
 Rue Saint-Jacques, à Nantes.
 Rue Saint-Jacques, à Paris.
 Rue Saint-Jacques, à Rouen.
 Rue Saint-Jacques, à Toulouse.
 Rue Saint-Jacques, à Orelle.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Jacques Rue